Gueltat Zemmour kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Gueltat Zemmour (kommun), Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, Boujdour, 
 Gueltat Zemmour (ort), Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, Boujdour, 

Robotskapade Marockoförgreningar